Hajj ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Hakim Hajj Yahya (* 1965), israelischer Politiker und Ingenieur
 Adnan Hajj, libanesischer Fotograf
 Kamal al-Hajj (1917–1976), libanesischer Philosoph
 Murabit al-Hajj (1913–2018), mauretanischer Gelehrter und Asket der malikitischen Rechtsschule
 Nicolas Hajj SDS (1907–1995), Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche der Erzeparchie Banyas im Libanon
 Sami Al-Hajj oder Sami Al-Haj (* 1969), sudanesischer Kameramann des Fernsehsenders Al Jazeera

Siehe auch:
 Haddsch (Begriffsklärung)
 Hadj
 Haj
 Hadsch